Jan Hoek (acteur), Nederlands acteur
 Jan Hoek (bestuurder) (1957), Nederlands bestuurder
 Jan Hoek (coureur), Nederlands rallycoureur
 Jan Hoek (stemacteur),
 Jan Hoek (theoloog) (1950), Nederlands theoloog
 Jan Hoek (voetballer), Nederlands voetballer van FC Emmen
 Jan Hoek (kunstenaar) (1984), kunstenaar en schrijver